Meulenbergh ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Meulenbergh (* 1943), deutscher Politiker
 Gottfried Meulenbergh (1826–1875), deutscher Amtsgerichtsrat

Siehe auch:
 Meulenberg
 Möllenberg